El término Bella Union puede referirse a:

Lugares 

 Bella Unión, ciudad de Uruguay del Departamento de Artigas.
 Bella Union (aeropuerto), un aeropuerto localizado en el país de Bolivia.
 Municipio de Bella Unión, municipio perteneciente al mismo Departamento de Artigas, Uruguay.
 Distrito de Bella Unión, distrito del departamento de Arequipa, Perú.

Música 

 Bella Union (discográfica), compañía discográfica independiente británica de rock.

Marcas y empresas 

 Bella Union Bar, un bar situado en Melbourne, Australia.
 Bella Union Hotel, un hotel que existió y que estuvo situado en Los Ángeles, California.
 Bella Union Saloon, un saloon que fue abierto en Deadwood, Dakota de Sur.
 Bella Unión (sociedad), organización de España que le hace referencia a la industria pornográfica.